Ćustić oder Custic ist der Familienname folgender Personen:

 Hrvoje Ćustić (1983–2008), kroatischer Fußballspieler
 Marta Custic (* 2002), spanische Tennisspielerin
 Slobodan Ćustić (* 1958), bosnischer Schauspieler